Heilig Blut steht für folgende Kirchen:
 Heilig Blut (Altenerding)
 Heilig Blut (Einsbach)
 Heilig Blut (Elbach)
 Heilig Blut (Landshut)
 Heilig Blut (München)

Heilig Blut ist ein Ortsname:

 Heilig Blut (Erding), Ortsteil von Erding, Bayern
 Heilig Blut (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
Heilig Blut ist der Titel von:
 Tatort: Heilig Blut, Folge der Fernsehserie Tatort

Siehe auch:
 Heiligblut